

Geografia 
 Cartagena – città del Cile
 Cartagena de Indias – città della Colombia
 Cartagena – distretto della Costa Rica nel cantone di Santa Cruz
 Cartagena del Chairá – comune della Colombia
 Cartagena – città della Spagna

Giochi 
Cartagena  – gioco da tavolo in stile tedesco di Leo Colovini

Letteratura 
 Cartagena – romanzo di Valerio Evangelisti

Sport 
 Fútbol Club Cartagena – squadra di calcio spagnola
 Cartagena Fútbol Sala – squadra di calcio a 5 spagnola
 Corporación Deportiva Club Real Cartagena – società calcistica colombiana

Trasporti 
 Cartagena – stazione della metropolitana di Madrid